— компьютерная игра-головоломка в жанре «три в ряд» разработанная и изданная компанией Taito в 1989 году на аркадных игровых автоматах. Позже игра была портирована на Nintendo Entertainment System, Game Boy, PC Engine, Sharp X68000, Commodore Amiga, Atari ST, Amstrad CPC, Commodore 64, MS-DOS и ZX Spectrum с 1990 по 1991 годы. Портирование было выполнено компанией Ocean Software. В 2003 компанией  была выпущена версия для PlayStation. Японская версия для игровых автоматов содержала взрослый контент: в конце уровня открывалась часть картинки с девушкой без одежды.

Игра заняла 34 место в рейтинге лучших игр за все времена, по версии .

Игровой процесс 
Блоки можно двигать вправо и влево. Если под блоком не окажется другого блока или стены — то блок упадет вниз. Если соединить два и более блоков рядом — они исчезнут. Задача игрока убрать все блоки с игрового поля.

Вот и все правила, сложность значительно повышается за счет геометрии уровня, числа и расположения блоков, лифтов.

Можно соединить два одинаковых блока — по горизонтали и сбросив второй блок на блок сверху или рядом.

Соединить три можно двумя способами: Линия — между двумя блоками сбросить сверху третий, чтоб попал между ними. Уголок — сбросить сверху или придвинуть кубик к двум стоящим по диагонали блокам

Убрать 4 блока встречается довольно редко, для этого нужно расставить блоки так: на первом уровне один блок, на втором уровне по диагоналям 2 блока (один справа второй слева от кубика на первом уровне). Затем сбросить сверху блок в образовавшуюся дырку.

Большинство уровней проходиться просто — путем соединения пар и троек блоков.

На более старших уровнях появляется лифт, бывает горизонтальным и вертикальным. Может перевозить любое количество блоков. Иногда лифт используется для точечного прицеливания, на таких уровнях тратится много попыток, так как попасть сразу в нужное место — довольно тяжело.

Далее повышение сложности за счет большого числа блоков, как правило нужно разобраться каких блоков нечетное количество и где получится собрать тройки.

Блоки, которые невозможно сдвинуть — заблокированы стеной, чтобы они исчезли — к ним нужно придвинуть блок такого же цвета.

Наиболее сложные уровни со строительством моста. Когда с одной стороны есть не двигаемый блок, с другой стороны лежит блок при этом лифтов нет, а внизу большая яма. В таких случаях нужно собрать разные блоки внизу, чтобы собрать мост, по которому можно будет протащить блок. Вторая сложность это разобрать сам мост. То есть его нужно сложить таким образом, чтобы потом можно было либо разобрать сам мост, либо сохранить возможность доставить блоки для разрушения моста.

Патовая ситуация — когда блоки лежат чередуясь, например: красный, синий, красный, синий (нет лифтов, дырок и блоков таких же цветов больше нет)

Ещё вариант патовой ситуации — когда остался один блок — в классической версии игры это проигрыш.

Оценки

Клоны 

Множество клонов полностью повторяющих игровую механику Puzznic, но некоторые все же добавили необычных и довольно интересных механик:

Puzznic, ZX Spectrum 
144 уровня
классическая версия, движение блоков. Из необычных элементов — только лифт
Уровни постарше довольно сложны, даже сверх сложны

Puzznic, Playstation 
Консольная версия игры под Playstation 1 — задача игрока победить различных известных монстров типа Франкенштейна
Для победы нужно пройти 8 блоков уровней уровней
Всего в игре 288 уровней (встречается много уровней из puzznic ZX), но основная сложность — что за один раз можно пройти по 1 сегменту уровней в каждом вертикальном срезе уровней

Blockbusterz, iOS (iPhone&iPad) 
Довольно приятно играть, кубики симпатичные 
Более 500 уровней (есть свои уровни — собраны в сезоны и классические)
Дополнительные механики: лифт, блок, лед, телепорт, разрушаемые стены, отключаемые стены и похоже, разработчики продолжают развивать игру
Есть бустеры упрощающие прохождение уровней
Нет ограничений по времени или числу ходов, что дает возможность подумать над уровнем
Запущена в России, Украине, Белоруссии в ноябре 2018 года

Japure, PC 
Игра очень качественная с хорошей графикой/ музыкой/ геймплеем
60 уровней, довольно сложных

Puzznic, NES 
Классическая версия игры
Содержит необычный режим игры Gravic — в этом режиме игрок выбирает направление и все блоки двигаются в том направлении, пока не встретят препятствие в виде стены или другого блока. В случае если блоки одинаковые, они исчезнут. В этом режиме игры задача аналогична оригинальной версии — нужно убрать все блоки.

Vexed, PC 
Open Source игра, встречается в разных варианта исполнения, только движение блоков, никаких дополнительных элементов. 
По сложности от простейших, до адски сложных
Управление кликами правой кнопкой мыши — направо, левой — налево. Нужно привыкнуть
Много паков по 60 уровней
Очки считаются как в гольфе, чем меньше лишних ходов тем лучше

Puzznic от ZX Games, PC 
В целом симпатичная и анимация плавная, но в целом игра с подтормаживаниями
150 уровней
Классические с ZX Spectrum

SuperBlux, PC 
Веб версия
Вполне играбельная с массой сложных уровней

Blox, PC 
Довольно симпатичная игра, суммарно 100 уровней, сейчас доступна на миниклипе (но купить уровни уже нельзя, можно поиграть в первые 10)
Есть необычные игровые механики — кубики можно топить, сжигать в лаве, одинаковые кубики с черепками — соединять нельзя и тд 
Похоже была казуальной игрой и распространялась по модели триальных игр

Addled2, iOS 
Несмотря на некие баги в игровом процессе игра очень понравилась нестандартными для Puzznic игровыми механиками: горелка, вентилятор, лед, коренья (или ветки)
В игре ровно 200 уровней, все уровни свои
Доступна бесплатно в AppStore

Puzzled?, Android 
260 уровней, уровни свои и довольно интересные
Предлагает смотреть рекламу (но можно через 5 секунд нажать skip)

PuzzMagic!, iOS, Android 
В описании заявлено 2600 уровней. Содержит уровни из классических игр
Довольно хорошо сделана, но большое количество паков уровней — запутывает
Уровни заимствованы отовсюду, но в том и прелесть — есть почти все

Puzznic HD, PC, Android 
Графика из другой игры? 
Музыка со спектрума?
Уровни начиная с 5 свои или таких не встречал, хотя 8 опять повторяется
Ограничения: попытки и время
Много багов — можно в стенку засунуть кубик
Сделана в России

Dale Hardshovel HD, PC 
В стиме есть версия (есть и в других вариантах)
В целом она хороша, но управление сложное
Нет перед глазами числа кубиков — приходится считать чет-нечет
Падения кубиков заторможенные, явно с просчетом ребята перестарались
Уровни свои

Gem Panic

Germinal, iOS 
Довольно симпатичные кубики в виде рыбок.
Но в настоящий момент игра не доступна в AppStore

Brix

Wizznic, PC 
Open source, много уровней. 
Уровни сложны и интересны.

Примечания

Ссылки 
 Japure
 History of Puzznic
 Сайт puzznic.com

Головоломки
Компьютерные игры жанра «три в ряд»